El National Invitation Tournament 1999 fue la sexagésimo segunda edición del National Invitation Tournament. La disputaron 32 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de California, Berkeley, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1999

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1990)

Baloncesto en 1999
National Invitation Tournament